Kannikegade kan henvise til flere emner:

 Kannikegade (Grenaa) - en gade i Grenaa
 Kannikegade (Hillerød) - en gade i Hillerød
 Kannikegade (Aarhus) - en gade i Aarhus